La Semaine des As 2003 è la 7ª Leaders Cup (la 1ª con il nome di Semaine des As).

Tabellone

Voci correlate 
LNB Pro A 2002-2003

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2003
Leaders Cup